La First Division 1933-1934 è stata la 42ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 1º agosto 1933 e il 5 maggio 1934 e concluso con la vittoria dell', al suo terzo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Jack Bowers () con 34 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono salite dalla Second Division lo  e il .

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1933-1934
FA Cup 1933-1934

Collegamenti esterni

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
1933